Давудаба́д ():

 Давудабад — город в Иране, в провинции Меркези.
 Давудабад — деревня в Иране, в провинции Кум.
 Давудабад — деревня в Иране, в провинции Западный Азербайджан.
 Давудабад — деревня в Иране, в провинции Керман.
 Давудабад — деревня в Иране, в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед.
 Давудабад — деревня в Иране, в провинции Тегеран.